Клифф Э́двардс (; 14 июня 1895 — 17 июля 1971) — американский певец, актер и музыкант, популярный в 1920-х — 1930-х годах. Он был первым исполнителем песни «Поющие под дождём», аккомпанировал себе на укулеле, инструменте, которым он виртуозно владел.

Избранная фильмография 
 1935 — Скандалы Джорджа Уайта 1935 года — Дуд
 1939 — Унесённые ветром
 1929 — Голливудское ревю 1929 года — камео
 1940 — Его девушка Пятница
 1940 — Пиноккио (озвучивание)
 1942 — Дамбо (озвучивание)
 1947 — Весёлые и беззаботные (озвучивание)

Примечания

Ссылки 

Гитаристы США
Исполнители RCA Victor
Поп-вокалисты США
Актёры по алфавиту
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры озвучивания США
Актёры XX века
Похороненные на кладбище «Валхалла-Мемориал-Парк»